Cyber Sunday v/h Taboo Tuesday, een worstelevenement van World Wrestling Entertainment
 Taboo Tuesday 2004, het evenement dat plaatsvond op 10 oktober 2004
 Taboo Tuesday 2005, het evenement dat plaatsvond op 1 november 2005